Pentilo  – figlio di Oreste e di Erigone
 Pentilo  – figlio di Periclimeno, re di Pilo, discendente di Nestore